Rappolt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rappolt (1870–1943), deutscher Unternehmer

 Hans Rappolt, böhmischer Gewerke, Bürgermeister, Amtsverwalter sowie Hammerverwalter von Neudek
 Karl Heinrich Rappolt, (Carl Heinrich Rappold, 1702–1753), Physiker aus Königsberg und Riga, Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften

Siehe auch:
 Rappolt (Patrizier), deutsche Patrizierfamilie
 Rappold
 Rapold